Лучшие синглы США 1982 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1982 год.

Список 1982 года 
 10 недель на первом месте Billboard Hot 100 пробыл хит «Physical» австралийской певицы Olivia Newton-John. Знаменитое гитарное соло сделал Steve Lukather, гитарист группы Toto. Видеоклип этой песни выиграл Grammy в категории Video of the Year в 1983 году.

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1982 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1982 года
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Top Hits 1982-1987 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1982 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1982 год в музыке США